Setchellanthus caeruleus — вид цветковых растений, единственный в роду Setchellanthus монотипного семейства Setchellanthaceae.

Род назван в честь американского ботаника и географа  (1864—1943).

Ареал 
Эндемик Мексики.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой 0,3—1,2 м, издалека напоминающий голубое пятно. Мелкие листья не имеют прилистников.

Крупные пазушные цветки синего цвета, с едким запахом. Тычинки многочисленны. Гинецей состоит из трёх плодолистиков. Имеется короткий гинофор.

Плод — продолговатая коробочка, причём количество семян может сильно варьировать. Имеются сведения о плоде с 50 семенами. Коричневые семена имеют кожуру. Кожура мягкая, грубая и морщинистая. Эндосперм присутствует, но иногда развит очень слабо (одноклеточный эндосперм). Зародыш хорошо развит.

Число хромосом неизвестно.

Таксономическое положение 
Вид и род были описаны в начале двадцатого века. Первоначально его относили в семейство Каперсовые (). Согласно последним филогенетическим исследованиям, род Setchellanthus следует выделять в отдельное монотипное семейство Setchellanthaceae. Это семейство очень близко к семейству Лимнантовые ().

Литература 
 University of California Publications in Botany 3: 378. 1909.
 H. H. Iltis: Setchellanthaceae (Capparales), a new family for a relictual, glucosinulate-producing endemic of the Mexican deserts. In: Taxon. 48, 1999, S. 257—275.
 K. G. Karol et al.: Nucleotide sequence of rbcL and phylogenetic relationships of Setchellanthus caeruleus (Setchellanthaceae). In: Taxon. 48, 1999, S. 303—315.
 H. Tobe, S. Carlquist, H. H. Iltis: Reproductive anatomy and relationships of Setchellanthus caeruleus (Setchellanthaceae). In: Taxon. 48, 1999, S. 277—283.
 A. S. Tomb: Pollen morphology and relationships of Setchellanthus caeruleus (Setchellanthaceae). In: Taxon. 48, 1999, S. 285—288.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090506184251/http://nt.ars-grin.gov/sbmlweb/OnlineResources/SeedsFruits/rptSeedsFruitsFamData.cfm?thisFamily=Setchellanthaceae Webseite USDA
 http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/brassicalesweb.htm#Setchellanthaceae

Капустоцветные
Семейства растений
Монотипные роды растений
Таксоны растений, названные в честь людей
Эндемики Мексики